Caraterística notavél a um determinado comportamento indecente.

François Rude - um escultor francês

Localidades

Rüde

Música
Rude - canção de Magic!

Desambiguação